Фульда () — місто в Німеччині, федеральна земля Гессен.

Цей термін також може мати інші значення:
 Фульда (річка) — річка в Німеччині, один з витоків Везера
 Фульда (район) — район в Німеччині (земля Гессен)